W Rumunii
 Durnești – gmina w okręgu Botoszany
 Durnești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Santa Mare
 Durnești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Ungureni
 Durnești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Durnești